Arc — это диалект языка Лисп, который разрабатывают Пол Грэм и Роберт Моррис. В двух словах Arc можно определить как предельно упрощённую версию Лиспа, с мощной поддержкой макросов, позволяющей любые «грязные хаки» в стиле Лиспа.

Предыстория и философия языка 
В 2001 году Пол Грэм анонсировал что он работает над новым диалектом Лиспа, который назвал «Arc». За несколько лет, он написал несколько эссе, с описанием функций или целей языка, были написаны на Arc некоторые внутренние проекты компании Y Combinator, в частности веб-форум Hacker News, и программа агрегатор новостей.

В эссе Being Popular Грэм описывает некоторые из его целей своего языка. Заявлены такие цели как «Arc должен поддаваться хакингу» и «в нём должны быть хорошие библиотеки»; Грэм также заявил, что:

Я не уйду далеко от истины, если скажу, что хакер выбирает язык для написания программы, по крайней мере подсознательно, основывается на том, сколько символов ему придётся вводить. Если это и не в точности, то, что думают хакеры, разработчикам языков не мешало бы действовать так, как будто это было бы так.

Пол Грэм указывает, что оригинальный Lisp Джона Маккарти был построен на основе небольшого набора «аксиом», и утверждает, что Arc должна быть построена таким же образом, даже если это означает, что язык не будет иметь возможностей, которые желательны для крупных организаций. В частности, Грэм считает, что объектная ориентация бесполезна, поскольку методы и модели ООП являются просто «хорошим дизайном», и он рассматривает возможности языка используемые для реализации ООП как частично ошибочные.

Среди программистов на Lisp споры вызывает вопрос, нужно ли, и насколько дополнять синтаксис S-выражений другими формами синтаксиса. Грэм считает, что дополнительный синтаксис следует использовать в тех ситуациях, когда чистые S-выражения были бы чересчур многословны, говоря: «Я не думаю, что мы должны фанатично выступать против введения в Lisp синтаксиса». Грэм также считает, что проблемы эффективности должны быть решены путём предоставления программисту хорошего профайлера.

Реализация 
Первая публичная версия Arc была представлена 29 января 2008 года. Релиз вышел в форме .TAR архива, содержащего исходный код Arc для mzscheme. Учебник и дискуссионный форум также доступны. Форум является копией форума news.ycombinator.com и тоже написан на Arc. Эта реализация распространяется на условиях  (разработанной для языка Perl).

Первоначальный вариант вызвал некоторые разногласия, в частности из за отсутствия поддержки других наборов символов помимо ASCII, и поставляемой с языком библиотекой веб-разработки, основанной на вёрстке HTML таблицами. Всё это, в сочетании с поднятой вокруг Arc рекламной шумихой и медленным процессом разработки, вызвало немало неблагоприятных комментариев.

Неофициальные версии 
В связи с медленным развитием официальной ветви Arc, некоторые участники сообщества Arc открыли неофициальный репозиторий исправлений, расширений и библиотек. Одна из версий, названная Anarki, была начата для продолжения развития, после того как отдельные участники сообщества почувствовали, что централизованное развитие Arc под руководством Пола Грэма впало в застой.

Комментарии

Ссылки 
 Последние новости от Y Combinator
 веб-сайт Arc
 arclanguage.org/forum Arc форум для пользователей языка Arc.
 Очень краткое введение в arc/lisp
 Arc FAQ
 arcfn.com документация/обсуждение arc и anarki
 practical-scheme.net/wiliki/arcxref arc wiki

На русском
 Язык программирования Arc. Окончание — Ссылки на русский перевод руководства по арку в форматах PDF и TeX

Arc в статьях Пола Грэма
 The Hundred-Year Language Эссе «Языки программирования через 100 лет».
 Six Principles for Making New Things, Шесть принципов при создании новых вещей — статья в которой Пол Грэм описывает свою жизненную философию и её влияние на Arc

Языки с динамической типизацией
Языки программирования семейства Лиспа
Кроссплатформенное программное обеспечение
Свободные компиляторы и интерпретаторы